Komaba (駒場) es un barrio residencial en la zona norte de Meguro, Tokio, Japón. El barrio, que consta de cuatro distritos, tiene una población de 6847 habitantes.

El vecindario es conocido como un centro de educación por ser la ubicación de varias escuelas secundarias de ingreso selectivo y el campus de Komaba de la Universidad de Tokio.

Hitos 
Universidad de Tokio, campus de Komaba que incorpora la Escuela de Graduados en Arte y Ciencias, la Escuela de Graduados en Matemáticas, el Instituto de Investigación de Ciencias Industriales y el Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Avanzadas
Parque Komaba, residencia histórica de 1923 y finca ajardinada de la familia Maeda.
 Museo de Literatura Moderna de Japón (en los terrenos del Parque Komaba)
 Komaba no Koen, con un centro deportivo municipal y los campos de arroz de Oskar Kellner
Museo de Artesanía Popular de Japón
Centro Nacional de Pruebas de Acceso a la Universidad

Referencias 

Meguro